Le Prométhée, aussi appelé Prometheus dans la version originale de la série télévisée, (projet X-303, seul vaisseau de sa classe) est un vaisseau terrien de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1.

Jack O'Neill proposait de le nommer , en référence au vaisseau de Star Trek. Il est en réalité baptisé Prométhée, du nom d'un titan de la mythologie grecque qui symbolise le progrès, qui est aussi le nom du programme ayant mené à la construction du vaisseau.

Conception 
Le Prométhée est de conception entièrement humaine. Il est issu de combinaisons entre les technologies humaines et extraterrestres, notamment celles des Goa'uld et des Asgard.

Le Prométhée est plus petit que les vaisseaux Asgard et les Ha'taks Goa'uld. Sa vitesse de 180 000 kilomètres par seconde lui permet d'atteindre l'orbite de la Terre 30 secondes après le décollage. Il est également équipé d'une technologie de téléportation de type Asgard et d'anneaux de transport.

Système de commande 
De nombreux systèmes-clés du Prométhée utilisent la technologie des cristaux au lieu du système traditionnel par câbles et puces électroniques. Reposant sur un concept goa'uld, les cristaux servent de circuits maîtres dans le vaisseau, reliant l'ordinateur central à ces systèmes aliens. Les cristaux sont branchés à des panneaux dans la salle des machines. S'ils sont endommagés ou retirés, le système qu'ils commandent devient inopérant.

Propulsion

Moteurs subluminiques 
Ce sont les moteurs conventionnels du vaisseau, ils sont utilisés pour les courtes distances, les manœuvres d'atterrissage et de décollage ainsi que lors des manœuvres de combats.
Ils peuvent aller jusqu'à la moitié de la vitesse de la lumière soit .

Hyperpropulsion 
L'hyperpropulsion permet d'ouvrir une fenêtre d'hyperespace (une déformation de l'espace-temps) afin de parcourir de très longues distances à une vitesse supérieure à celle de la lumière.

L'hyperpropulsion du Prométhée est paramétré par le Goa'uld Adrian Conrad lors du vol de l'appareil. Mais cette hyperpropulsion s'arrêta automatiquement lors du passage du Prométhée à proximité d'un trou noir en formation. Le système d'absorption des fluctuations d'énergie a cessé de fonctionner, provoquant l'arrêt des moteurs. Contraint d'utiliser le réacteur sans ce système essentiel, l'équipage fut obligé de larguer le réacteur en vol, à la sortie de l'hyperespace, après seulement quelques secondes d'utilisation.

Avant de reprendre du service, le Prométhée fut équipé du générateur d'un Al'kesh, ce qui le contraint à sortir de l'hyperespace toutes les six heures.

Finalement, Thor fournit une hyperpropulsion Asgard pour le Prométhée, système que le vaisseau conservera jusqu'à sa destruction par un satellite de combat des Oris.

Source d'énergie 
Le naquadriah, isotope radioactif instable du naquadah, découvert sur la planète Kelowna alimente le vaisseau. Le SGC s'en est procuré plusieurs centaines de kilos afin de développer une technologie hyperspatiale.

Matériaux de construction 
Le Prométhée a été construit avec un alliage de trinium, découvert pour la première fois sur PXY-887. Sous sa forme de minerai brut, le trinium est très friable mais une fois forgé il est cent fois plus dur que l'acier tout en étant plus léger. Le SGC a envoyé plusieurs équipes sur P3X-403 et avec l'aide des Unas, pour rouvrir une mine qui avait été abandonnée par les Goa'ulds. Le minerai extrait a permis la construction de plusieurs vaisseaux.

Armement 
 8 chasseurs F-302.
 12 tubes VLS lance-missiles
 Canons électromagnétiques

Défenses 
Pour remercier la Terre de son aide dans la lutte contre les Réplicateurs, le Haut Conseil Asgard équipe le Prométhée de puissants boucliers. Le vaisseau dispose également de nombreux détecteurs lui permettant de détecter tout vaisseau se trouvant à proximité.

Équipage

Commandant 
 Colonel Jack O'Neill (2002)
 Il commande officieusement le vaisseau lors d'une mission sur la planète mère des Asgard.
 Colonel William Ronson (2003 - 2004)
 Il commande le vaisseau pour son vol inaugural, afin de tester l'hyperpropulsion. Durant ce premier vol, son vaisseau se retrouve bloqué sur la planète Tagrea. Il reste aux commandes du vaisseau jusqu'à son retour sur Terre.
 Colonel Kirkland (2004)
 Aux commandes du Prométhée avant la Bataille en Antarctique, il cède sa place au général Hammond.
 Général George Hammond (2004)
 Il commande le Prométhée sur ordre direct du président Hayes, pour défendre la Terre contre la flotte d'invasion d'Anubis. Il reprend provisoirement le commandement du vaisseau pour mener une mission à la recherche de l'expédition Atlantis dans la galaxie de Pégase.
 Colonel Lionel Pendergast (2004-2006)
 Il prend le commandement du Prométhée après la bataille de l'Antarctique. Il est alors chargé de la surveillance de la Terre. Après l'échec de la mission de recherche commandée par le général Hammond, il reprend le commandement du vaisseau. Il mène diverses missions, et trouve la mort aux commandes de son vaisseau, lorsque celui-ci est détruit par un satellite Ori en orbite autour de Tegalus.

Membres d'équipage 
 Jake Bosworth
 Membre de l'équipe SG-3, il est provisoirement recruté par le général Hammond pour participer à la mission de recherche de l'expédition Atlantis.
 Major Peter DeLouise
 Pilote du Prométhée lors de son vol inaugural, il aide le major Carter à analyser les problèmes d'hyperpropulsion du vaisseau.
 Major Erin Gant
 Officier du Prométhée. Lors du vol inaugural du vaisseau, elle aide le major Carter et le major Peter DeLouise dans l'analyse de l'hyperpropulsion. Elle est toujours membre de l'équipage du vaisseau lors de son voyage de retour sur Terre.
 Sergent Major Walter Harriman
 Membre provisoire de l'équipage du Prométhée. Il rejoint l'équipage lors de la bataille de l'Antarctique, durant laquelle il occupe un poste sur la passerelle à l'armement du vaisseau. Le général Hammond fait aussi appel à lui pour rejoindre l'expédition à destination d'Atlantis.
 Docteur Daniel Jackson
 Membre d'équipage provisoire, recruté par le général Hammond pour participer à la mission de recherche de l'expédition Atlantis. Il est le seul à rester sur le Prométhée lors de l'attaque de Vala Mal Doran. D'abord neutralisé, il finit par reprendre le vaisseau.
 Sergent Larson
 Membre de l'équipe de sécurité qui surveille le Goa'uld qui a pris possession du sénateur Kinsey. Mais ce dernier parvient à s'échapper lors d'une attaque d'Al'kesh. Le sergent fait son rapport au colonel Pendergast.
 Capitaine Kevin Marks
 D'abord technicien de la salle de commande auxiliaire, avec le grade de lieutenant, où il utilise les capteurs Asgard pour scanner la colline de Glastonbury. Il est promu capitaine et pilote le vaisseau au cours de sa dernière mission. Il fit partie des survivants du Prométhée
 Docteur Lindsey Novak
 Membre d'équipage provisoire recruté par le général Hammond pour participer à la mission de recherche de l'expédition Atlantis.
 Albert Reynolds
 Leader de l'équipe SG-3, membre d'équipage provisoire recruté par le général Hammond pour participer à la mission de recherche de l'expédition Atlantis.
 Capitaine Womack
 Technicienne qui occupe un poste sur le pont du Prométhée. Elle fait partie des survivants du vaisseau.

Apparitions 
Le Prométhée apparaît pour la première fois dans le onzième épisode de la sixième saison de Stargate SG-1, Prométhée. Il est alors détourné par le NID, mais SG-1 réussit cependant à en reprendre le contrôle. Stoppé en pleine course, le Prométhée et son équipage sont perdus. Heureusement, Thor arrive pour leur demander de l'aide dans la lutte contre les Réplicateurs, qui ont envahi une planète Asgard.

Dans l'épisode Secret d'État, Thor installe sur le Prométhée des boucliers et des armes légères Asgard, en remerciement de l'aide apportée par les Humains contre les Réplicateurs.

À la fin de la septième saison, le Prométhée participe à la bataille de l'Antarctique, accompagné de nombreux F-302. C'est lui qui protège les membres de SG-1 pendant qu'ils activent les drones de l'avant-poste des Anciens.

Il est l'objet d'une lutte entre Daniel Jackson et Vala Mal Doran au cours du douzième épisode de la huitième saison, En détresse. Vala finira par voler le vaisseau.

Il est apparu dans de nombreux autres épisodes, principalement au cours de la neuvième saison de Stargate SG-1.

Le Prométhée est détruit par un satellite de conception Ori qu'il tentait de neutraliser. 39 membres d'équipage perdent la vie au cours de ce combat, dont le colonel Pendergast, commandant du Prométhée.

On le retrouve pourtant dans l'épisode de la dixième saison de Stargate SG-1, Dimension parallèle. Dans cet épisode, qui se déroule dans une réalité alternative, le président des États-Unis Hank Landry utilise le Prométhée en tant qu'Air Force One.

Batailles

Épisodes 
Le vaisseau est présent dans 14 épisodes de la série :

 Épisode 6x11 : Prométhée
 Épisode 6x12 : Évolution
 Épisode 6x20 : En quête du passé
 Épisode 7x13 : Le voyage intérieur
 Épisode 7x22 : La Cité perdue,  partie
 Épisode 8x02 : Mésalliance,  partie
 Épisode 8x12 : En détresse
 Épisode 9x06 : Le piège
 Épisode 9x07 : Terre d'asile
 Épisode 9x13 : Effet domino
 Épisode 9x15 : Ingérence
 Épisode 10x13 : Dimension parallèle

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 

  
  
  

Prométhée

en:List of Earth starships in Stargate#Prometheus
it:Astronavi di Stargate#Prometeo